Го́тлоб (или Готтлоб, ) — немецкое имя или фамилия.

Фамилия 
  (1857–1930), немецкий историк.
  (1859–1920), немецкий архитектор.
  (1881–1925), немецкий химик.

Первое имя 
 Бергер, Готлоб (1896–1975), высокопоставленный немецкий нацистский чиновник.
 Фреге, Готлоб (1848–1925), немецкий философ, логик и математик.
 Фрик, Готлоб (1906–1994), немецкий оперный бас.
 Ширах, Готлоб Бенедикт (1743–1804), немецкий историк, публицист, философ, писатель, педагог, дипломат.
 Шульце, Готлоб Эрнст (1761–1822), немецкий философ.
 Юнкер, Готлоб Фридрих Вильгельм (1705–1746), российский стихотворец, надворный камерный советник. член С.-Петербургской академии.

Второе имя 
 Леман, Иоганн Готлоб (1719–1767), немецкий минералог и геолог.
 Мольтке, Адам Готлоб (1710–1792), датский придворный, государственный деятель и дипломат.
 Нефе, Кристиан Готлоб (1748–1798), немецкий оперный композитор и дирижер.
 Эленшлегер, Адам Готлоб (1779–1850), датский поэт и драматург.
 Шнайдер, Иоганн Готлоб (старший) (1750–1822), немецкий классик и натуралист.
 Цумпт, Карл Готлоб (1792–1849), немецкий ученый-классик, известный своими работами в области латинской филологии.

См. также 
 Готлиб
 Готлобер

Немецкие мужские имена
Немецкие фамилии